Mistrzostwa Narodów Afryki 2022 są 7. edycją tego turnieju piłkarskiego, które odbywają się w Algieria. W odróżnieniu od Pucharu Narodów Afryki w tym turnieju brać udział mogą jedynie zawodnicy występujący w swoich rodzimych rozgrywkach ligowych.

Uczestnicy 
W turnieju brało udział 17 drużyn. Gospodarz oraz 16 reprezentacji wyłonionych w rozgrywanych w roku 2022 kwalifikacjach do turnieju.

Zakwalifikowane drużyny

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Faza pucharowa

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał 

ZWYCIĘZCA MISTRZOSTW NARODÓW AFRYKI 2022

Senegal Pierwszy tytuł

Linki zewnętrzne 
 Mistrzostwa Narodów Afryki na stronie CAF

Uwagi

Przypisy 

Rozgrywki międzynarodowe CAF
Piłka nożna
2022 w piłce nożnej
2022 w Algierii
Piłka nożna w Algierii
Sport w Algier
Sport w Oran
Sport w Konstantyna
Sport w Annaba